Татья́на Ви́кторовна Ильюче́нко (род. 19 декабря 1973 года, Барнаул) — заслуженный мастер спорта России по лыжным гонкам среди спортсменов с нарушением зрения, чемпионка Паралимпийских игр, Почетный гражданин города Бийска.

Муж — Николай Ильюченко, многократный чемпион Паралимпийских игр.

С 1993 по 2011 год входила в состав Паралимпийской сборной команды России. Двукратный серебряный и бронзовый призёр Паралимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк Сити (США). Победитель, двукратный серебряный и бронзовый призёр Паралимпийских игр 2006 года в Турине (Италия). Бронзовый призёр Паралимпийских игр 2010 года в Ванкувере (Канада). Многократный чемпион России, неоднократный призёр и чемпион Европы и Мира, пятикратный обладатель Кубка Мира среди слабовидящих спортсменов по лыжным гонкам. В 2021 году получил сертификат «Посол ГТО» Алтайского края.

В декабре 2011 года избрана депутатом Алтайского краевого Законодательного Собрания (далее — АКЗС) 6 созыва по краевому партийному списку «Единой России», в сентябре 2016 года избрана депутатом АКЗС 7 созыва по одномандатному избирательному округу № 29. С января 2016 года — по октябрь 2021 года председатель комитета по социальной политике..

В 2021 года избрана депутатом АКЗС 8 созыва по одномандатному избирательному округу № 29 (г. Бийск). С октября 2021 года занимает должность председателя комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания по спорту, культуре и молодёжной политике.

В 2021 году получила сертификат «Посол ГТО» Алтайского края.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2004).
 Благодарность Президента Российской Федерации (2007).
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (26 марта 2010 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на X Паралимпийских зимних играх 2010 года в городе Ванкувере (Канада).
 Заслуженный мастер спорта России (2002).

Примечания

Ссылки 
 Татьяна Ильюченко — профиль на сайте Международного Паралимпийского комитета
 Член РПС, депутат АКЗС Т. В. Ильюченко
 Кто есть кто в Алтайском крае — Т. В. Ильюченко

Биатлонисты России
Лыжники России
Чемпионы Паралимпийских игр от России
Чемпионы Паралимпийских игр по лыжным гонкам
Чемпионы зимних Паралимпийских игр 2006 года
Серебряные призёры зимних Паралимпийских игр 2002 года
Серебряные призёры зимних Паралимпийских игр 2006 года
Бронзовые призёры зимних Паралимпийских игр 2002 года
Бронзовые призёры зимних Паралимпийских игр 2006 года
Бронзовые призёры зимних Паралимпийских игр 2010 года
Биатлонисты на зимних Паралимпийских играх 2002 года
Биатлонисты на зимних Паралимпийских играх 2006 года
Биатлонисты на зимних Паралимпийских играх 2010 года
Лыжники на зимних Паралимпийских играх 1998 года
Лыжники на зимних Паралимпийских играх 2002 года
Лыжники на зимних Паралимпийских играх 2006 года
Лыжники на зимних Паралимпийских играх 2010 года